Levita puede referirse a:

Vestimenta
 Levita, indumentaria superior de hombre - típica de siglo XIX;

Religión
 Levitas, descendientes de la tribu de Leví, hijo de Jacob, antepasado de la nación de Israel.

Música
 Levi7as: Código Sacerdotal, banda cristiana de Neo Ska Latino.

Geografía
 La isla griega de Levita, antigua Lebintos.